El término Durango puede referirse:

España 
 Durango, localidad en la provincia de Vizcaya, País Vasco.

México 
 El Estado de Durango.
 Victoria de Durango. capital del Estado de Durango.
 Durango, localidad de la delegación Venustiano Carranza, municipio de Mexicali, Baja California.
 Durango Daboxtha, localidad del municipio de El Cardonal, Hidalgo.

Estados Unidos 
 Durango, localidad del estado de Colorado.
 Durango localidad del estado de Iowa.
 Dodge Durango, un automóvil todoterreno de la marca estadounidense Dodge.

Italia 
 Durango es una escudería italiana.

Toponimia vasca